Edward Bulwer-Lytton - um escritor e político inglês
Lytton Strachey - um biógrafo, crítico literário e escritor britânico
Lytton (Iowa) - uma cidade localizada no estado americano de Iowa
Lytton (Colúmbia Britânica) - uma vila localizada na província canadense de Colúmbia Britânica

Desambiguação